Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 11:42 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:37, а финал — 26 марта в 19:53.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Состязание за место в полуфинале 
Проводилось между поделившими шестнадцатое место по результатам отборочных заплывов Йернеем Годецом, Петером Манкочом и Томасом Руппратом 14:27 по местному времени. Первые два спортсмена вновь показали одинаковое время. В полуфинал вышел Петер Манкоч.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

50 м, баттерфляй, мужчины